Alexej Zacharovič Narcissov (), známý pod jménem Aaron; 1781 Kolomna – 27. ledna 1842 Moskva) byl ruský biskup, eparcha Archangelské a cholmogorské eparchie. Byl činný také jako spisovatel a zejména jako překladatel.

Život 
Studoval Slovansko-řecko-latinskou akademii v Moskvě, kde pak od roku 1807 vyučoval němčinu. Pak byl postupně archimandritou řady klášterů, nejprve v Penze, pak od roku 1815 kazaňského kláštera a od roku 1821 Tolžského kláštera. Eparchou Archangelské a cholmogorské eparchie se stal 14. února 1826. Dne 14. září 1830 odešel na odpočinek do Donského kláštera v Moskvě a později do Novospasského kláštera, kde zemřel.

Reference

Publikace 
 Систематический курс катехизического учения с истолкованием воскресных Евангелий — М., 1807.
 Слово в неделю Православия — СПб., 1821.
 Слово в день рождения императора Его Величества Государя Императора Александра Павловича — СПб., 1822.

 překlady z němčiny
 «Зрелище Креста Христова», состоящее из переводов статей:
 1. Тица «Умирающий Мессия, совершенный правоучитель».
 2. Даублера «Утешение мученика, почерпаемое из жизни Иисуса».
 3. Лактация «Распятый Иисус».
 Два поучительных слова Иерузалема. / Пер. с нем. [Аарон Нарциссов]. М., 1837.
 Руководство к познанию Спасителя мира. / Из соч. Иерузалема, изд. посмертно; Пер. с нем. [Аарон Нарциссов]. М., 1845.

 překlady z angličtiny
 Бакстер Р. О вечном покое святых. / Пер. с англ. [Аарон Нарциссов]. М., 1841.
 Бакстер Р. Воззвание к новообращенным. / Пер. с англ. [Аарон Нарциссов]. М., 1835.
 Бакстер Р. Пища ежедневная для христиан, или Книга, содержащая в себе обетования, и подкрепления, и утешения, заимствованные из Свящ. Писания на каждый день года. / Пер. с англ. [Аарон Нарциссов]. М., 1831.

Externí odkazy 
 

Biskupové Ruské pravoslavné církve
Křesťanství v Rusku
Ruští duchovní
Narození v roce 1781
Úmrtí v roce 1842
Muži